El Municipio 2 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 2 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 2 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 2 (condado de Craven, Carolina del Norte);
 Municipio 2 (condado de Pamlico, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Bensalem (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Berryhill (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Coble (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Jonesboro (condado de Lee, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Laurel (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Lower Conetoe (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Middle (condado de Chowan, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Pollocksville (condado de Jones, Carolina del Norte);
 Municipio 2 Poplar Tent (condado de Cabarrus, Carolina del Norte).

Municipio 2 (condado de Harper, Kansas);
 Municipio 2 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 2 (condado de Rooks, Kansas).

Municipio 2 (Nebraska)